Le patronyme Galand, de même que ,  et , correspond à l'adjectif galant, qui désignait en ancien français une personne aimant les réjouissances (autre sens : vif, hardi). 

 Alexis-François Pison du Galand (1747-1826), une avocat et homme politique français ;
 Lionel Galand (1920-2017), un linguiste français ;
 Paul Galand (1943-), un homme politique belge ;
 Pierre Galand ou Galland (1510-1559), un érudit de la Renaissance ;
 Pierre Galand (1940-), un homme politique belge.

Patronyme belge
Patronyme français